Az észt labdarúgó-válogatott Észtország nemzeti csapata, amelyet az észt labdarúgó-szövetség (észt nyelven: Eesti Jalgpalli Liit) irányít. Hazai mérkőzéseiket az A. Le Coq Aréna stadionban játsszák Tallinnban. Részt vettek az 1924. évi nyári olimpiai játékokon. Még egyetlen világ és Európa-bajnokságra sem sikerült kijutniuk. Ehhez legközelebb a 2012-es Európa-bajnokság selejtezőiben jártak, amikor a második helyen végeztek a selejtezőcsoportjukban, azonban a pótselejtezőn alulmaradtak Írországgal szemben.

1940-ben Észtország szovjet megszállás alá került és egészen 1991-ig nem játszottak egyetlen válogatott mérkőzést sem. A függetlenségük kivívása utáni első válogatott mérkőzésüket Szlovénia ellen játszották 1992. június 3-án, Tallinnban. A találkozó 1–1-es döntetlennel ért véget.

A válogatott története

Kezdetek 
Az első válogatott mérkőzésüket 1920. október 17-én játszották Finnország ellen, melyen 6–0-s vereséget szenvedtek. Nemzetközi tornán ezidáig egy alkalommal szerepeltek, az 1924. évi nyári olimpiai játékokon Párizsban. A tornán lejátszott egyetlen mérkőzésükön az Egyesült Államok-tól kaptak ki 1–0 arányban.

Szovjet megszállás alatti időszak (1940–1991) 

1940-ben Észtország a Szovjetunió része lett és az is maradt egészen 1991-ig. A függetlenné válásuk utáni első mérkőzésüket 1991. november 15-én Litvánia ellen a Balti kupában játszották. Az első tétmérkőzésükre pedig 1992. június 3-án került sor Tallinnban Szlovénia ellen, ami 1–1-es döntetlennel zárult.
Soha nem léptek ki a FIFA-ból, csupán "jegelték" tagságukat, amit 1992-ben ismét megerősítettek.

A függetlenné válás utáni időszak 

A függetlenné válás utáni időszakban Észtország volt a három balti állam közül papíron a leggyengébb és legszerényebb képességű válogatott. Az 1996-os Európa-bajnokság selejtezőiben 7–1-re kaptak ki a horvátoktól. A lejátszott tíz selejtezőből mind a tízet elveszítették. Ebben az időszakban Észtországban nem volt olyan stadion, melynek lett volna világítása. Emiatt az 1996. október 9-én rendezett Skócia elleni világbajnoki selejtező elmaradt. A mérkőzést végül Monacóban játszották le.

Holland edzők időszaka (2000–2007)

A 2000-es Európa-bajnokság selejtezőinek 9. csoportjában három győzelmet, két döntetlent értek el. Feröert hazai pályán 5–0-ra, idegenben 2–0-ra verték meg. Litvániát Vilniusban győzték le 2–1-re. A sorozat végén a ötödik helyen zártak 11 ponttal. Bosznia-Hercegovinának és Litvániának is ugyanennyi pontja volt, de az egymás elleni eredményük jobb volt Észtországnál.

A 2002-es világbajnokság selejtezőiben két győzelmet értek el Andorra ellen és kétszer játszottak döntetlent Ciprussal. Nyolc ponttal a selejtezőcsoport negyedik helyén végeztek, megelőzve a már említett két válogatottat.

A 2004-es Európa-bajnokság selejtezőinek 8. csoportjában nyolc pontot szereztek, négy rúgott gól mellett hatot kaptak. Andorrát oda-vissza legyőzték, Horvátország és Bulgária ellen 1-1 pontot szereztek.

A 2006-os vb-selejtezőiben Liechtensteint és Luxemburgot mindkét alkalommal legyőzték. Lettország ellen otthon 2–1-re győztek, idegenben 2–2-es döntetlent értek el. Végül öt győzelemmel, két döntetlennel és öt vereséggel a negyedik pozícióban zárták.

A 2008-as Európa-bajnokság selejtezőinek E csoportjában két győzelem és egy döntetlen mellett kilenc vereséget szenvedtek, ami jóval gyengébb teljesítmény volt.

Tarmo Rüütli időszaka (2008–2013) 
2008-ban Tarmo Rüütlit nevezték ki a szövetségi kapitányi posztra. A 2010-es világbajnokság selejtezőit az ő irányítása alatt játszották le. Az 5. csoport, ötödik helyén végeztek nyolc ponttal. A két győztes találkozójuk közül kiemelkedett a Belgium felett aratott 2–0-s győzelem.

A válogatottjuk történetének egyik legnagyobb sikerrel zárult mérkőzését a 2012-es Európa-bajnokság selejtezőinek C csoportjában, 2010. október 8-án érték el Szerbiát legyőzve 3–1-re idegenben. A selejtezősorozat végén a pót-selejtezőt érő második helyen végeztek 5 győzelemmel, 1 döntetlennel és 4 vereséggel. A pót-selejtezőben Írországot kapták ellenfélül. Az első mérkőzésre Tallinnban került sor, melyet az írek 4–0-ra megnyertek. A visszavágó gyakorlatilag már tét nélkül zajlott, de legalább egy döntetlent elértek az észtek (1–1).

A 2014-es labdarúgó-világbajnokság selejtezőiben Andorra, Hollandia, Magyarország, Románia és Törökország mellett a D csoportba kerültek a sorsolás után. Andorrát oda-vissza legyőzték, Hollandia ellen hazai pályán 2–2-es döntetlent értek el. A többi mérkőzésüket elveszítették. Magyarországtól odahaza 1–0-ra, idegenben 5–1-re kapott ki. A megszerzett hét pont az ötödik helyre volt elég.

A FIFA világranglistáján eddig 2012 decemberében álltak a legmagasabb pozícióban. (47. hely)

2016-os Eb-selejtezők
A 2016-os Európa-bajnokság selejtezőinek kisorsolása után Anglia, Litvánia, San Marino, Svájc és Szlovénia társaságában az E csoportba kerültek. Hazai mérkőzéseik közül hármat megnyertek, Szlovéniát és Litvániát 1–0-ra, San Marinót 2–0-ra győzték le. Összesen tíz pontot szereztek, amivel a negyedik helyen zártak.

Nemzetközi eredmények

Világbajnokság

Európa-bajnokság

Az észt válogatott eredményeinek mérlege
2016. június 8. állapotoknak megfelelően.

A válogatott szerelése
Az észt válogatott hazai szerelése kék mez, fehér nadrág és fekete sportszár. A váltómez a leggyakrabban fehér mezből, kék nadrágból és fehér sportszárból áll.

Játékosok

Jelenlegi keret 
Az 2018. október 12-i Finnország és az október 15-i Magyarország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzések kerete. A pályára lépések és a gólok száma 2018. szeptember 11-i  Finnország elleni mérkőzés után lett frissítve.

|-
! colspan=10 style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Kapusok
|-

|-
! colspan=10 style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Védők
|-

|-
! colspan=10 style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Középpályások
|-

|-
! colspan=10 style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Csatárok
|-

Legtöbbször pályára lépett játékosok 
Az adatok 2018. szeptember 11. állapotoknak felelnek meg.
{|class="wikitable sortable" cellpadding="3" style="text-align: center;"
|-
!#
!Játékos
!Időszak
!Vál.
!Gólok
|-
|1
|style="text-align:left;"|Martin Reim||1992–2009||157||14
|-
|2
|style="text-align:left;"|Marko Kristal||1992–2005||143||9
|-
|3
|style="text-align:left;"|Andres Oper||1995–2014||134||38
|-
|4
|style="text-align:left;"|Enar Jääger||2002–||126||0
|-
|5
|style="text-align:left;"|Ragnar Klavan||2003–||125||3
|-
|6
|style="text-align:left;"|Mart Poom||1992–2009||120||0
|-
|7
|style="text-align:left;"|Kristen Viikmäe||1997–2013||115||15
|-
|rowspan="2"|8
|style="text-align:left;"|Raio Piiroja||1998–2015||114||8
|-
|style="text-align:left;"|'Dmitri Kruglov||2004–||114||4
|-
|9
|style="text-align:left;"|Joel Lindpere||1999–2016||107||7
|}
* A félkövéren írt játékosok ma is aktívak.

 Legtöbb gólt szerző játékosok 
Az adatok 2018. szeptember 11''. állapotoknak felelnek meg.

* A félkövéren írt játékosok ma is aktívak.

Ismert játékosok

Stadion 

2001. óta a hazai pályán rendezett mérkőzéseiknek a tallinni A. Le Coq Aréna ad otthont, melynek befogadóképessége 9692 fő, de szükség esetén ez további ülőhelyekkel 11000 fő számára kibővíthető. A stadiont 2001. június 2-án egy Hollandia elleni 2002-es világbajnoki selejtezőn avatták fel. Észtország legnagyobb stadionja, mely a válogatott mellett a Flora Tallinn otthona is egyben.

A korábbi hazai mérkőzések színhelye a Kadrioru Stadion volt, mely 1926 júniusában nyitotta meg kapuit egy Lettország elleni 3–1-es győzelem alkalmával. Ez az aréna 5000 fő befogadására volt alkalmas. További észt városok, ahol szintén rendeztek már barátságos válogatott mérkőzéseket a következők: Kohtla-Järve, Kuressaare, Narva, Pärnu, Tartu, Valga and Viljandi.

Szövetségi kapitányok

1920–1940

1992– 

mb – megbízott

Lásd még 
 Észt U21-es labdarúgó-válogatott
 Észt női labdarúgó-válogatott

Jegyzetek

További információk 
 Az észt Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapja.
 Észtország a FIFA honlapján. 
 Észtország az UEFA honlapján.

Európai labdarúgó-válogatottak
Valogatott